Погостье:
 Пого́стье — место остановки князя и его дружины во время сбора урока, своего рода постоялый двор, от слов «погости́ть», «гости́ть».

Топоним 
 Погостье — посёлок при станции в Кировском районе Ленинградской области.
 Погостье — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги, расположенная на линии Мга — Будогощь.